Hackfeld bezeichnet:

 Hackfeld (Winkelsett), Ortsteil der Gemeinde Winkelsett, Niedersachsen

Hackfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Hinrich Hackfeld (1816–1887), deutscher Kapitän und Kaufmann
 Johann Hackfeld (1856–1932), deutscher Kaufmann und Konsul 
 Marie Hackfeld (1829–1917), deutsche Mäzenatin und Frauenrechtlerin